Die Primera División 2010/11 (offiziell Liga BBVA) war die 80. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 28. August 2010 und endete am 22. Mai 2011.

Titelverteidiger FC Barcelona wurde zum 21. Mal spanischer Meister.

Vor der Saison 
 Als Titelverteidiger ging der 20-fache Meister FC Barcelona ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister war Real Madrid.
 Aufgestiegen aus der Segunda División sind Real Sociedad, Hércules Alicante und UD Levante.

Teilnehmer 

In der Saison 2010/11 spielten folgende Mannschaften in der spanischen Primera División:

Abschlusstabelle

Resultate 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – FC Barcelona – UEFA Champions League
 2. – Real Madrid – UEFA Champions League
 3. – FC Valencia – UEFA Champions League
 4. – FC Villarreal – UEFA Champions League, Qualifikation
 5. – FC Sevilla – UEFA Europa League, Play-Off Runde
 6. – Athletic Bilbao – UEFA Europa League, Play-Off Runde
 7. – Atlético Madrid – UEFA Europa League, Dritte Qualifikationsrunde

Absteiger in die Segunda División
 18. – Deportivo La Coruña
 19. – Hércules Alicante
 20. – UD Almería

Aufsteiger in die Primera División
 Betis Sevilla
 Rayo Vallecano
 FC Granada

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.

Zamora-Trophäe 
Die Zamora-Trophäe wird jährlich für den Torwart mit den wenigsten Gegentreffern pro Spiel vergeben. Um in die Wertung zu kommen, muss der Spieler mindestens 28 Begegnungen zu je 60 Minuten bestreiten.

Saisonrekorde 
 Beste Heimmannschaft: FC Barcelona mit 50 Punkten
 Beste Auswärtsmannschaft: FC Barcelona mit  46 Punkten
 Beste Offensive: Real Madrid mit 102 Toren
 Beste Defensive: FC Barcelona mit 21 Gegentoren

Zuschauerschnitt 

Quelle:

Die Meistermannschaft des FC Barcelona

Weblinks 

 Spain - List of Champions rsssf.com
 Saison 2010/11 laliga.es

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2010/11
2010 11